Příjmení Lavie nosí více významných osobností:

 Aliza Lavie (* 1964) – izraelská politička
 Lisa Lavie (* 1983) – kanadská zpěvačka
 Oren Lavie (* 1976) – izraelský zpěvák, skladatel, dramatik a divadelní režisér

další významy
 A. Lavie – zaniklý francouzský výrobce automobilů (1904–1907)